Петрова Мария Григорьевна (, Санкт-Петербург — , Санкт-Петербург, Российская Федерация) — Народная артистка РСФСР (1978), актриса, режиссёр и диктор ленинградского радио. Обладательница редкого по тембру и выразительности голоса.

Биография 
Родилась в 1906 году в Санкт-Петербурге в семье рабочего Путиловского (ныне Кировского) завода. Училась в ленинградском театральном институте по мастерской Л. С. Вивьена. После окончания учёбы работала в ленинградском Театре Юного зрителя. Одновременно начала сотрудничать с Ленинградским радио, участвуя в детских передачах. С 1 апреля 1934 года Мария Петрова была зачислена в штат сотрудников Ленинградского радио, проработав там непрерывно 56 лет. За эти годы ею были прочитаны десятки тысяч страниц литературных произведений и сыграны сотни ролей в радиоспектаклях.

Как считает композитор Сергей Баневич, «Мария Григорьевна Петрова — это целая эпоха в жизни города. Её голос, интонации были как бы позывными Ленинграда. Взрослые и дети включали радио на полную громкость и семьями, все вместе, слушали, как она читала. Уверен, что её артистизм, сила воздействия на слушателя в сочетании с безграничным авторитетом, завоеванным ещё в годы войны и блокады Ленинграда, повлияли на целые поколения наших граждан. Я и мои сверстники буквально выросли на передачах с Марией Григорьевной, мы, узнали и полюбили её героев, и взрослели, убеждённые в том, что правда, мужество, доброта — не только в книжках, а в самой жизни, — и становились чуть лучше».

В 1959 году Мария Петрова была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, в 1978 — народной артистки РСФСР. Петрова Мария Григорьевна была замужем за художником Ярославом Сергеевичем Николаевым (1899—1978).

Награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Скончалась 24 января 1992 года. Похоронена на Богословском кладбище Санкт-Петербурга рядом с мужем Я.Николаевым.

Примечания

Ссылки 
 Голос блокадного Ленинграда. Мария Петрова 
 Могила М. Г. Петровой и Я. С. Николаева на Богословском кладбище Санкт-Петербурга 

Дикторы радио
Женщины в Великой Отечественной войне
Похороненные на Богословском кладбище
Персоналии:Блокада Ленинграда